Crime of the Century může být:

 Crime of the Century (album) – album skupiny Supertramp z roku 1974
 Crime of the Century (film, 1946) – film režiséra Philipa Forda z roku 1946
 Crime of the Century (film, 1996) – film režiséra Marka Rydella z roku 1996